Стивен Дорф () је амерички глумац, рођен 29. јула 1973. године у Атланти (Џорџија).

Филмографија 

|-
| 2017. || Тексашки масакр моторном тестером 8: Ледерфејс || -{Leatherface}- || тексашки ренџер Хал Хартман || 
|-
| 2009. || Државни непријатељи || Public Enemies || || 
|-
| 2005. || Сам у мраку || Alone in the Dark || || 
|-
| 2003. || Замак Колд Крик || Cold Creek Manor || || 
|-
| 2002. || || -{Deuces Wild}- || || 
|-
| 2000. || || -{Cecil B. Demented}- || || 
|-
| 2000. || || -{Quantum Project}- || || 
|-
| 1998. || Блејд || Blade || || 
|-
| 1996. || || -{I Shot Andy Warhol}- || || 
|-
| 1996. || Крв и вино || -{Blood and Wine}- || || 
|-
| 1994. || || -{Backbeat}- || || 
|-
| 1993. || || -{Judgment Night}- || || 
|-
| 1992. || || -{The Power of One}- || || 
|-
| 1987. || || -{The Gate}- || || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1973.
Амерички глумци